Сезон 1903/1904 стал для ФК «Милан» 5-м в Чемпионате Италии. В этом сезоне клуб продолжил политику италианизации команды. В клубе остались только ветеран Килпин и несколько швейцарцев: Зутер, Аберлин и Уолти. Клуб выиграл отборочный матч в своем регионе у "Андреа Дриа" и вышел в полуфинал, где в двухматчевом противостоянии уступил "Ювентусу".

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Чемпионат Италии

1/2 финала

Примечания